Могучев – русская фамилия.

Известные носители 
 Могучев, Всеволод Вячеславович (род. 1988) — русский православный и гражданский активист.
 Могучёв, Леонид Борисович (1925—2014) — советский и украинский художник-график.